La Mer Blanche peut faire référence à :

Toponymie 
 La Mer Blanche, mer située au nord-ouest de la Russie, dépendance de l'Océan Glacial Arctique.
 La Mer Blanche (Fouesnant) est une lagune située entre les communes de Fouesnant et Bénodet, dans le sud du département du Finistère.
En turc, on appelle la mer Méditerranée la mer Blanche (Akdeniz)

Autres 
 Mer blanche (2015), roman de l'auteur norvégien Roy Jacobsen

Notes et références